Carol sau Karl este un nume de familie sau prenume masculin de origine germană, „karal” în germana veche înseamnă = bărbat sau soț.
Există mai mulți monarhi cu numele de Carol:

Regi franci 

 Carol I cel Mare (768-800) (același cu împăratul Carol I)

Împărați occidentali (carolingieni) 

 Carol cel Mare (800-814) (același cu regele Carol I al francilor)

 Carol cel Pleșuv (875-877 (același cu regele Carol al II-lea al Franței)

 Carol al III-lea cel Gros (884-887 (același cu regele Carol al II-lea al Germaniei, cu regele Carol al Franței și cu regele Carol al Italiei)

Împărați romano-germani (Karl) 

 Carol al IV-lea de Luxemburg (1355-1378) (același cu regele Carol al IV-lea al Germaniei, regele Carol I al Boemiei, cu regele Carol al Italiei, cu contele Carol de Luxemburg și cu markgraful Carol de Brandenburg)

 Carol al V-lea de Habsburg (1519-1556) (același cu regele Carol al V-lea al Germaniei, cu regele Carol I al Spaniei, cu regele Carol al IV-lea al Siciliei, cu arhiducele Carol I de Austria, cu ducele Carol de Milano și cu principele Carol al Țărilor de Jos)

 Carol al VI-lea de Habsburg (1711-1740) (același cu regele Carol al VI-lea al Germaniei, cu regele Carol al III-lea al Ungariei, cu arhiducele Carol al III-lea de Austria, cu regele Carol al Neapolelui, cu regele Carol al Siciliei, cu regele Carol al Boemiei, cu ducele Carol de Milano, cu ducele Carol de Mantova și cu ducele Carol de Parma și Piacenza)

Regi ai Germaniei (Karl) 

 Carol al II-lea cel Gras (876-887 (același cu împăratul Carol al III-lea, cu regele Carol al III-lea al Franței și cu regele Carol al Italiei)

 Carol al IV-lea de Luxemburg (1346-1378) (același cu împăratul Carol al IV-lea, cu regele Carol I al Boemiei, cu regele Carol al Italiei, cu contele Carol de Luxemburg și cu markgraful Carol de Brandenburg)

 Carol al V-lea de Habsburg (1519-1556) (același cu împăratul Carol al V-lea, cu regele Carol I al Spaniei, cu regele Carol al IV-lea al Siciliei, cu arhiducele Carol I de Austria, cu ducele Carol de Milano și cu principele Carol al Țărilor de Jos)

 Carol al VI-lea de Habsburg (1711-1740) (același cu împăratul Carol al VI-lea, cu regele Carol al III-lea al Ungariei, cu arhiducele Carol al III-lea de Austria, cu regele Carol al Neapolelui, cu regele Carol al Siciliei, cu regele Carol al Boemiei, cu ducele Carol de Milano, cu ducele Carol de Mantova și cu ducele Carol de Parma și Piacenza)

Arhiduci de Austria (Karl) 

 Carol I de Habsburg (1519-1521) (același cu împăratul Carol al V-lea, cu regele Carol al V-lea al Germaniei, cu regele Carol I al Spaniei, cu regele Carol al IV-lea al Siciliei, cu ducele Carol de Milano și cu principele Carol al Țărilor de Jos)

 Carol al II-lea de Habsburg (1564-1590) (ramura de Stiria, în Austria Interioară)

 Carol al III-lea de Habsburg (1711-1740) (același cu împăratul Carol al VI-lea, cu regele Carol al VI-lea al Germaniei, cu regele Carol al III-lea al Ungariei, cu regele Carol al Neapolelui, cu regele Carol al Siciliei, cu regele Carol al Boemiei, cu ducele Carol de Milano, cu ducele Carol de Mantova și cu ducele Carol de Parma și Piacenza)

Împărați ai Austriei (Karl) 

 Carol I de Habsburg-Lorena (1916-1918) (același cu regele Carol al IV-lea al Boemiei și cu regele Carol al IV-lea al Ungariei)

Regi ai Ungariei (Károly) 

 Carol I Robert de Anjou (1308-1342)

 Carol al II-lea cel Mic de Durazzo (1385-1386) (același cu regele Carol al III-lea al Neapolelui)

 Carol al III-lea de Habsburg (1711-1740) (același cu împăratul Carol al VI-lea, cu regele Carol al VI-lea al Germaniei, cu arhiducele Carol al III-lea de Austria, cu regele Carol al Neapolelui, cu regele Carol al Siciliei, cu regele Carol al Boemiei, cu ducele Carol de Milano, cu ducele Carol de Mantova și cu ducele Carol de Parma și Piacenza)

 Carol al IV-lea de Habsburg-Lorena (1916-1918) (același cu împăratul Carol I al Austriei și cu regele Carol al IV-lea al Boemiei)

Regi ai Boemiei (Karel) 

 Carol I de Luxemburg (1346-1378) (același cu împăratul Carol al IV-lea, cu regele Carol al IV-lea al Germaniei, cu regele Carol al Italiei, cu contele Carol de Luxemburg și cu markgraful Carol de Brandenburg)

 Carol de Habsburg (1711-1740) (același cu împăratul Carol al VI-lea, cu regele Carol al VI-lea al Germaniei, cu regele Carol al III-lea al Ungariei, cu arhiducele Carol al III-lea de Austria, cu regele Carol al Neapolelui, cu regele Carol al Siciliei, cu ducele Carol de Milano, cu ducele Carol de Mantova și cu ducele Carol de Parma și Piacenza)

 Carol al III-lea de Wittelsbach (1741-1745) (același cu împăratul Carol al VII-lea Albert și cu principele-elector Carol Albert de Bavaria)

 Carol I de Habsburg-Lorena (1916-1918) (același cu împăratul Carol I al Austriei și cu regele Carol al IV-lea al Ungariei)

Regi ai Italiei (Carlo) 

 Carol cel Gros (880-887 (același cu împăratul Carol al III-lea, cu regele Carol al II-lea al Germaniei și cu regele Carol al Franței)

 Carol de Luxemburg (1355-1378) (același cu împăratul Carol al IV-lea, cu regele Carol al IV-lea al Germaniei, cu regele Carol I al Boemiei, cu contele Carol de Luxemburg și cu markgraful Carol de Brandenburg)

Principi de Monaco (Carlo, Charles) 

 Carol I Grimaldi (1331-1357)

 Carol al II-lea Grimaldi (1581-1589)

 Carol al III-lea (1856-1889)

Duci de Milano (Carlo) 

 Carol de Habsburg (1525-1529, 1535-1540) (același cu împăratul Carol al V-lea, cu regele Carol al V-lea al Germaniei, cu regele Carol I al Spaniei, cu regele Carol al IV-lea al Siciliei, cu arhiducele Carol de Austria și cu principele Carol al Țărilor de Jos)

 Carol de Habsburg (1707-1740) (același cu împăratul Carol al VI-lea, cu regele Carol al VI-lea al Germaniei, cu regele Carol al III-lea al Ungariei, cu arhiducele Carol al III-lea de Austria, cu regele Carol al Neapolelui, cu regele Carol al Siciliei, cu regele Carol al Boemiei, cu ducele Carol de Mantova și cu ducele Carol de Parma și Piacenza)

Duci de Mantova (Carlo) 

 Carol I de Gonzaga-Nevers (1627/1631-1637) (și duce de Nevers și de Rethel, 1595-1637)

 Carol al II-lea de Gonzaga-Nevers (1637-1665)

 Carol de Habsburg (1708-1740) (același cu împăratul Carol al VI-lea, cu regele Carol al VI-lea al Germaniei, cu regele Carol al III-lea al Ungariei, cu arhiducele Carol al III-lea de Austria, cu regele Carol al Neapolelui, cu regele Carol al Siciliei, cu regele Carol al Boemiei, cu ducele Carol de Milano și cu ducele Carol de Parma și Piacenza)

Duci de Parma și Piacenza (Carlo) 

 Carol I de Bourbon (1731-1736 (același cu regele Carol al III-lea al Spaniei, cu regele Carol al VII-lea al Neapolelui și cu regele Carol al IV-lea al Siciliei)

 Carol de Habsburg (1736-1740) (același cu împăratul Carol al VI-lea, cu regele Carol al VI-lea al Germaniei, cu regele Carol al III-lea al Ungariei, cu arhiducele Carol al III-lea de Austria, cu regele Carol al Neapolelui, cu regele Carol al Siciliei, cu regele Carol al Boemiei, cu ducele Carol de Milano și cu ducele Carol de Mantova)

 Carol al II-lea de Bourbon (1847-1849) (același cu regele Carol Ludovic al Etruriei și cu ducele Carol Ludovic de Lucca)

 Carol al III-lea de Bourbon (1849-1854)

Principi de Salerno (Carlo) 

 Carol al II-lea cel Șchiop de Anjou (1285-1289) (același cu regele titular al Ierusalimului, cu regele Carol al Neapolelui, cu principele Carol al II-lea de Ahaia, cu contele Carol de Anjou și cu contele Carol de Provence)

Regi ai Siciliei (Carlo) 

 Carol I de Anjou (1265-1282) (același cu regele titular al Ierusalimului, cu regele Carol al Neapolelui, cu principele Carol I de Ahaia, cu contele Carol de Anjou, cu contele Carol de Maine și cu contele Carol de Provence)

 Carol al IV-lea de Habsburg (1516-1556) (același cu împăratul Carol al V-lea, cu regele Carol al V-lea al Germaniei, cu regele Carol I al Spaniei, cu arhiducele Carol I de Austria, cu ducele Carol de Milano și cu principele Carol al Țărilor de Jos)

 Carol de Habsburg (1718/1720-1734) (același cu împăratul Carol al VI-lea, cu regele Carol al VI-lea al Germaniei, cu regele Carol al III-lea al Ungariei, cu arhiducele Carol al III-lea de Austria, cu regele Carol al Neapolelui, cu regele Carol al Boemiei, cu ducele Carol de Milano, cu ducele Carol de Mantova și cu ducele Carol de Parma și Piacenza)

 Carol al IV-lea de Bourbon (1734-1759) (același cu regele Carol al III-lea al Spaniei, cu regele Carol al VII-lea al Neapolelui și cu ducele Carol I de Parma și Piacenza)

Regi ai Neapolelui (Carlo) 

 Carol I de Anjou (1265-1285) (același cu regele titular al Ierusalimului, cu regele Carol al Siciliei, cu principele Carol I de Ahaia, cu contele Carol de Anjou, cu contele Carol de Maine și cu contele Carol de Provence)

 Carol al II-lea cel Șchiop de Anjou (1285-1309) (același cu regele titular al Ierusalimului, cu principele Carol al II-lea de Ahaia, cu contele Carol de Anjou, cu contele Carol de Provence și cu principele Carol de Salerno)

 Carol al III-lea de Durazzo (1381-1386) (același cu regele Carol al II-lea al Ungariei)

 Carol de Valois (1495) (același cu regele Carol al VIII-lea al Franței)

 Carol de Habsburg (1707-1734) (același cu împăratul Carol al VI-lea, cu regele Carol al VI-lea al Germaniei, cu regele Carol al III-lea al Ungariei, cu arhiducele Carol al III-lea de Austria, cu regele Carol al Siciliei, cu regele Carol al Boemiei, cu ducele Carol de Milano, cu ducele Carol de Mantova și cu ducele Carol de Parma și Piacenza)

 Carol al VII-lea de Bourbon (1731-1736 (același cu regele Carol al III-lea al Spaniei, cu regele Carol al IV-lea al Siciliei și cu ducele Carol I de Parma și Piacenza)

Regi ai Spaniei (Carlos) 

 Carol I de Habsburg (1516-1556) (același cu împăratul Carol al V-lea, cu regele Carol al V-lea al Germaniei, cu regele Carol al IV-lea al Siciliei, cu arhiducele Carol I de Austria, cu ducele Carol de Milano și cu principele Carol al Țărilor de Jos)

 Carol al II-lea de Habsburg (1665-1700)

 Carol al III-lea de Bourbon (1759-1788 (același cu regele Carol al VII-lea al Neapolelui, cu regele Carol al IV-lea al Siciliei și cu ducele Carol I de Parma și Piacenza)

 Carol al IV-lea de Bourbon (1788-1808)

Pretendenți la tronul Spaniei (Carlos) 

 Carol al V-lea (1833-1846)

 Carol al VI-lea (1845-1860)

 Carol al VII-lea (1868-1909)

Regi ai Navarei (Carlos) 

 Carol I Capet (1322-1328) (același cu regele Carol al IV-lea al Franței)
 Carol al II-lea cel Rău de Evreux (1349-1387)
 Carol al III-lea cel Nobil de Evreux (1387-1425)

Regi ai Portugaliei (Carlos) 

 Carol I de Braganca-Saxa-Coburg-Gotha-Kohary (1889-1908)

Duci ai Lotharingiei Inferioare (Karl) 

 Carol I (976-991)

Duci ai Lorenei (Charles) 

 Carol al II-lea de Lorena-Alsacia (1390-1431)

 Carol al III-lea de Lorena-Vaudemont (1545-1608)

 Carol al IV-lea de Lorena-Vaudemont (1624-1675)

 Carol al V-lea de Lorena-Vaudemont (1675-1690) (titular)

Conți de Luxemburg (Karl) 

 Carol de Luxemburg (1346-1353) (același cu împăratul Carol al IV-lea, cu regele Carol al IV-lea al Germaniei, cu regele Carol I al Boemiei, cu regele Carol al Italiei și cu markgraful Carol de Brandenburg)

Conți de Flandra (Karel) 

 Carol cel Bun (1119-1127)

Principi ai Țărilor de Jos (Karl) 

 Carol al V-lea de Habsburg (1519-1556) (același cu împăratul Carol al V-lea, cu regele Carol al V-lea al Germaniei, cu regele Carol I al Spaniei, cu regele Carol al IV-lea al Siciliei, cu ducele Carol de Milano și cu arhiducele Carol I de Austria)

Regenți ai Belgiei (Charles) 

 Carol (1944-1950 (conte de Flandra)

Regi ai Franței (Charles) 

 Carol al II-lea cel Pleșuv (843 sau 840-877) (același cu împăratul Carol al II-lea)

 Carol cel Gros (884-887 (același cu împăratul Carol al III-lea, cu regele Carol al II-lea al Germaniei și cu regele Carol al Italiei)
 Carol al III-lea cel Simplu (898-923)
 Carol al IV-lea Capet (1322-1328) (același cu regele Carol I al Navarei
 Carol al V-lea cel Înțelept de Valois (1364-1380)
 Carol al VI-lea cel Nebun de Valois (1380-1422)
 Carol al VII-lea de Valois (1422-1461)
 Carol al VIII-lea de Valois (1483-1498) (același cu regele Carol al Neapolelui și cu ducele-consort de Bretania)
 Carol al IX-lea de Valois (1560-1574)
 Carol al X-lea de Bourbon (1824-1830)

Conți de Anjou (Charles) 

 Carol I de Anjou (1232-1285) (același cu regele titular al Ierusalimului, cu regele Carol al Neapolelui și Siciliei, cu principele Carol I de Ahaia, cu contele Carol de Maine și cu contele Carol de Provence)

 Carol al II-lea cel Șchiop de Anjou (1285-1290) (același cu regele titular al Iersalimului, cu regele Carol al Neapolelui, cu principele Carol al II-lea de Ahaia, cu contele Carol de Provence și cu principele Carol de Salerno)

 Carol al III-lea de Valois (1290-1325) (același cu împăratul titular de Constantinopol)

Duci de Aquitania (Charles) 

 Carol (1469-1472) (și duce de Berry)

Duci de Burgundia (Charles) 

 Carol Temerarul de Valois (1467-1477)

Duci de Savoia (Carlo) 

 Carol I cel Războinic (1482-1490)

 Carol al II-lea (1490-1496)

 Carol al III-lea cel Bun (1504-1553)

Conți de Maine (Charles) 

 Carol I de Anjou (1246-1285) (același cu regele titular al Ierusalimului, cu regele Carol al Neapolelui și Siciliei, cu principele Carol I de Ahaia, cu contele Carol de Anjou și cu contele Carol de Provence)

Conți de Provence (Charles) 

 Carol I de Anjou (1246-1285) (același cu regele titular al Ierusalimului, cu regele Carol al Neapolelui și Siciliei, cu principele Carol I de Ahaia, cu contele Carol de Anjou și cu contele Carol de Maine)

 Carol al II-lea cel Șchiop de Anjou (1285-1290) (același cu regele titular al Iersalimului, cu regele Carol al Neapolelui, cu principele Carol al II-lea de Ahaia, cu contele Carol de Anjou și cu principele Carol de Salerno)

Principi de Ahaia (Charles) 

 Carol I de Anjou (1267/1278-1285) (același cu regele titular al Ierusalimului, cu regele Carol al Neapolelui și Siciliei, cu contele Carol de Anjou, cu contele Carol de Maine și cu contele Carol de Provence)

 Carol al II-lea cel Șchiop de Anjou (1285-1289) (același cu regele titular al Iersalimului, cu regele Carol al Neapolelui, cu contele Carol de Anjou, cu contele Carol de Provence și cu principele Carol de Salerno)

Împărați titulari de Constantinopol (Charles) 

 Carol al III-lea de Valois (1301-1308) (același cu contele Carol al III-lea de Anjou)

Regi titulari ai Ierusalimului (Charles) 

 Carol I de Anjou (1277-1285) (același cu regele Carol al Neapolelui și Siciliei, cu principele Carol I de Ahaia, cu contele Carol de Anjou, cu contele Carol de Provence și cu contele Carol de Maine)

 Carol al II-lea cel Șchiop de Anjou (1285-1286) (același cu regele titular al Iersalimului, cu regele Carol al Neapolelui, cu principele Carol al II-lea de Ahaia, cu contele Carol de Anjou, cu contele Carol de Provence și cu principele Carol de Salerno)

Duci-consorți de Bretania (Charles) 

 Carol de Valois (1491-1498) (același cu regele Carol al VIII-lea al Franței și cu regele Carol al Neapolelui)

Markgrafi de Brandenburg (Karl) 

 Carol de Luxemburg (1373-1378) (același cu împăratul Carol al IV-lea, cu regele Carol al IV-lea al Germaniei, cu regele Carol I al Boemiei, cu regele Carol al Italiei și cu contele Carol de Luxemburg)

Mari maeștri ai Ordinului teutonic (Karl) 

 Carol von Trier (1311-1324)

Regi ai Suediei (Karl) 

 Carol Sverkersson (c. 1160-c. 1167)

 Carol Knutsson Bonde (1435-1441, 1448-1457, 1464-1465, 1467-1470)

 Carol al IX-lea Wasa (1599-1611)

 Carol al X-lea Gustav de Pfalz-Zweibrucken-Kleeburg (1654-1660)

 Carol al XI-lea de Pfalz-Zweibrucken-Kleeburg (1660-1697)

 Carol al XII-lea de Pfalz-Zweibrucken-Kleeburg (1697-1718)

 Carol al XIII-lea de Holstein-Gottorp (1809-1818)

 Carol al XIV-lea Ioan Bernadotte-Pontecorvo (1818-1844)

 Carol al XV-lea Bernadotte-Pontecorvo (1859-1872)

 Carol al XVI-lea Gustav Bernadotte-Pontecorvo (din 1973)

Regi ai Angliei (Charles) 

 Carol I Stuart (1625-1649)

 Carol al II-lea Stuart (1660-1685)

Principi ai României (Carol) 

 Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen (1866-1881)

Regi ai României (Carol) 

 Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen (1881-1914)

 Carol al II-lea de Hohenzollern-Sigmaringen (1930-1940)

Alți faimoși Caroli 

 Karl Claudiu O'Donnell-Tyrconnel, guvernator al Transilvaniei (1767-1770), conte și general

 Karl Borromaeus-Schwarzenberg, guvernator militar și civil al Transilvaniei (1851-1858), prinț și general

Nume compus 
 Carol Albert (Karl Albrecht, Carlo Alberto)
 Carol al VII-lea Albert de Wittelsbach, împărat romano-german (1742-1745), rege al Germaniei (1742-1745), rege al Boemiei (sub numele de Carol al III-lea) (1741-1745), principe-elector de Bavaria (sub numele de Carol Albert) (1726-1745)
 Carol Albert il Magnanimo de Savoia-Carignan, rege al Sardiniei (1831-1849) și principe de Carignan (1800-1849)

 Carol Emanuel (Carlo Emmanuele)

 Carol Emanuel I cel Mare, duce de Savoia (1580-1630)

 Carol Emanuel al II-lea, duce de Savoia (1638-1675)

 Carol Emanuel al III-lea de Savoia, rege al Sardiniei (1730-1773)

 Carol Emanuel al IV-lea de Savoia, rege al Sardiniei (1796-1802)

 Carol Felix (Carlo Felice)

 Carol Felix de Savoia, rege al Sardiniei (1821-1831)

 Carol Gustav (Karl Gustav)

 Carol al X-lea Gustav de Pfalz-Zweibrucken-Kleeburg, rege al Suediei (1654-1660)

 Carol al XVI-lea Gustav Bernadotte-Pontecorvo, rege al Suediei (din 1973)

 Carol Ioan (Karl Johann)

 Carol al XIV-lea Ioan Bernadotte-Pontecorvo, rege al Suediei (1818-1844)

 Carol Leopold (Charles Leopold)

 Carol al IV-lea Leopold de Lorena-Vaudemont, duce titular al Lorenei (1675-1690)

 Carol Ludovic (Carlo Lodovico)

 Carol Ludovic de Bourbon, rege al Etruriei (1803-1807), duce de Lucca (1824-1847) și duce de Parma (1847-1849)

 Carol Robert (Karoly Robert)

 Carol I Robert de Anjou, rege al Ungariei (1308-1342)

 Carol Teodor (Karl Theodor)

 Carol Teodor, principe-elector de Bavaria (1777-1799) și de Palatinat (1742-1799)

 Ferdinand Carol (Ferdinando Carlo)

 Ferdinand Carol de Gonzaga-Nevers, duce de Mantova (1665-1708)

 Ioan Carol (Juan Carlos)

 Ioan Carol I, rege al Spaniei (din 1975)

 Ioan Nepomuc Carol (Johann Nepomuk Karl)

 Ioan Nepomuc Carol, principe de Liechtenstein (1732-1748)

Ziua onomastică 
 4 noiembrie, Carlo Borromeo (1538-1584)
 28 ianuarie, Carol cel Mare.

Nume în alte limbi și varianta feminină 
Există multe varianții ale numelor Carol. Karl la germani, Charles la englezi, Charles la francezi, Carlos la spanioli, Karoli la cehi, Carlo la italieni etc. Există și variante feminine ale numelui. La noi e Carolina. La germani, englezi și francezi e Charlotte.

Personalități 

 Carol cel Mare regele francilor
 Carol Quintul sau Carol al V-lea, Împărat Roman
 Carol Robert de Anjou rege al Ungariei
 Carol I rege al României
 Carol I Stuart al Angliei
 Carol I al Austriei sau Carol IV-lea al Ungariei
 Carol cel Pleșuv sau Carol al II-lea, al Franței
 Carol al II-lea al Angliei
 Carol II sau Carol al II-lea al României
 Carol al II-lea al Angliei
 Carol al IV-lea
 Carol al V-lea de Lorena
 Carol al VI-lea, Împărat Romano-German sau Carol al VI-lea de Habsburg
 Carol al VII-lea de Bavaria
 Carol al IX-lea al Franței
 Carol al IX-lea al Suediei
 Carol X al Franței
 Carol al XII-lea al Suediei
 Carol al XIII-lea al Suediei
 Karl Marx filozof, economist german
 Prințul Carol de Galia
 Carol O'Donell general de cavalerie al Sfântului Imperiu Roman
 Carol Davila medic român
 Carol Schmidt general român
 Carol Brocky pictor bănățean
 Carol Stanciu medic, academician român
 Carol Corfanta regizor român.

Denumiri derivate 
 Premiul Carol cel Mare
 Universitatea Carolină
 Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila"
 Colegiul Național Carol I din Craiova
 Karlsbad
 Karlsruhe

Vezi și 
 Parcul Carol (dezambiguizare)
 Listă de zile onomastice
 Carlos (dezambiguizare)

Nume
Prenume masculine